Натуральне число 1893
 1893 рік до нашої ери
 1893 рік нашої ери